Pietralba: une commune de Haute-Corse
 Pietralba (Ajaccio): un quartier de la ville d'Ajaccio